Чемпіона́т Кі́пру з футбо́лу, Дивізіо́н А чемпіона́ту Кі́пру з футболу () — вища ліга футбольної системи Кіпру. Часто вживається назва Ліга Марфін Лайки за назвою спонсора — банку Марфін Лайки.

Історія назв 
 1934–2007 : Pancypriot Championship
 2007–2012 : Marfin Laiki League
 2012 : Laiki Bank League
 2012–2013 : First Division Championship
 2013–2014 : Glafcos Clerides Championship
 2014– : First Division Championship

Чемпіони

Титули за клубами

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт